«Мова риб» — перевидання оригінальної версії, часто позиціонується як самостійний альбом, 

«Мови риб» гурту «Скрябін» 1992 року. Виданий у 1997 році компанією NAC в Україні. До платівки увійшли майже всі пісні оригіналу (окрім композицій «Небо» та «Холодний смак»), старі речі («Не вмирай»,"В очах" і "Сам" в новій обробці, невидана «Самотній в'язень» та пісня з якою гурт виступив на «Червоній руті» в 1991р «На даху (добре)»,пісня з якою гурт виступив на «Таврійських іграх'95» «Лишися того»,ця пісня містить бек-вокал Руслани Лижичко) і декілька абсолютно нових треків (записаних в період 1991-1993) .

Про перевидання 

Фактично, та сама «Мова риб» п'ятирічної давності (без «Неба» і «Холодного смаку»), але разом з тим у цьому альбомі знайшли своє офіційне видання і деякі пісні з «Технофайту» 1993 року, а також «вставлені» вже видані. Цікавою стала наявність деяких англомовних пісень з україномовними назвами («Вона догнала дикий вітер», «Лишися того», «В очах»). 

Скрябін вже активно співпрацює з «Територією А» та «Новою рекордз», наслідком чого і стало видання альбому. На пісню «В очах» був відзнятий кліп. Тоді ж у «Території А» активно розкручувався кліп «Train (друга версія)».

«Скрябіни» тоді були захоплені новою ідеєю: перевидати в нормальній якості (касета і компакт) старий матеріал, що створювався навколо альбому «Мова риб». Цей альбом видавався у два прийоми: 1993 і 1995 року. «Нова» без особливої охоти дала свою згоду, і «Скрябінам» довелося швидко переписувати деякі речі.
Альбом вийшов на касетах та CD.

Список композицій

У створенні альбому брали участь 
 Андрій Кузьменко — вокал, клавішні
 Сергій Гера — клавішні
 Ростислав Домішевський — бас-гітара, вокал

Спеціально запрошені гості:
 Руслана — бек-вокал (9)
 Анжеліка Коршинська — бек-вокал (16)

Альбоми гурту Скрябін
Рок-альбоми